Dit is de wereldranglijst van mei 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 mei 2004.

Mannen 05